Rotariu ist der Familienname folgender Personen:

 Dorin Rotariu (* 1995), rumänischer Fußballspieler
 Ilie Rotariu (* 1962), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Iosif Rotariu (* 1962), rumänischer Fußballspieler und -trainer